Silvia Andrea (1840-1935), Zwitserse schrijfster
 Tropische storm Andrea, een van de tropische cyclonen (Tropische storm/orkaan) met de naam Andrea.
Andrea (voornaam), een voornaam die zowel voor jongens als meisjes wordt gebruikt
Andrea (album), een album van Andrea Bocelli
Andrea (zangeres) (Teodora Rumenova Andreeva), een Bulgaarse popvolkzangeres
Andrea (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen
Andrea (band), een Italiaans discoproject

Zie ook 
 Andrea Doria (doorverwijspagina)
 Sant'Andrea